Internazionali BNL d’Italia 2016 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2016 (mężczyźni)